Baranjska nogometna liga predstavljala je 6. rang natjecanja. Prvak lige bi se kvalificirao u Područnu nogometnu ligu NSP Beli Manastir.

Izvori 

 Boro Borivoj Novaković, "50 godina nogometa u Baranji (1947/48-1996/97)", Beli Manastir 2005., 

1977-78
1977-78 Baranja
Baranja